Andreas Ostler – bobbista tedesco
 Martina Ostler – ex sciatrice alpina tedesca
 Nicholas Ostler – linguista e scrittore britannico
 Troy Ostler – ex cestista statunitense naturalizzato lettone